Ханос има више значења:

 Општина Ханос (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Ханос (Ханос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ханос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику